Geografie
 Coban, stad in Guatemala
 plaatsen in de Indonesische gemeente Pasuruan (Oost-Java):
 Coban Blimbing
 Coban Joyo
Sport
 Cobán Imperial, voetbalclub uit Guatemala
Personen
 Ali Çoban (1955-2014), Turks voetbalspeler/-trainer
 Aydın Çoban (1978), Nederlands-Turks crimineel
 Burak Çoban (1994), Duits-Turks voetballer
overige
 Çoban köpeği, Anatolische herdershond